Plusieurs chapelles chrétiennes sont appelées chapelle Sainte-Eugénie en référence à sainte Eugénie en France :
 la chapelle Sainte-Eugénie de Moingt à Montbrison ;
 la chapelle Sainte-Eugénie de Nîmes.

Voir aussi 
 
 , pour les autres saintes

Eugénie
~